Het CONCACAF-kampioenschap 1967 was de 3e editie van het CONCACAF-kampioenschap. Voordat de finaleronde van start kon gaat in Honduras werd er eerder dat jaar een voorronde gehouden. Guatemala won het toernooi voor de eerste keer in de geschiedenis.

Deelnemende landen

Kwalificatie – Groep 1

Kwalificatie – Groep 2

Stadion

Finaleronde

	

Voetbal in Honduras
Voetbal in 1967